100 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 9 sierpnia, półfinał 10 sierpnia a finał konkurencji 11 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Złoty medal zdobył Japończyk Kōsuke Kitajima, który obronił tytuł mistrza olimpijskiego z 2004 i w finale ustanowił nowy rekord świata (58,91). Srebrny medal z czasem 59,20 wywalczył Alexander Dale Oen z Norwegii. Trzecie miejsce zajął reprezentant Francji, który w finale dotknął ściany basenu 0,17 s później niż Norweg.

Wcześniej, podczas eliminacji Dale Oen ustanowił nowy rekord olimpijski (59,41). Poprawił go jeszcze w półfinale, kiedy uzyskał czas 59,16.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem klasycznym mężczyzn